Gegeran (Arjosari)
 Gegeran (Sukorejo)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing